Знаменосец — многозначное слово:
 Знаменосец — буквально: несущий знамя.
 Знаменосец — село в Болгарии. Находится в Старозагорской области, входит в общину Раднево.
 Знаменосец — фонтан на площади Ратхаусплац в Берне.
 «Знаменосец» — журнал Министерства обороны Союза ССР.

См. также 

 «Знаменосцы» — роман О. Гончара.